Hiparete foi uma ateniense ligada a várias famílias importantes: filha de Hipônico, era irmã de Cálias III por parte de pai e mãe, e meia-irmã, por parte da mãe, de Páralo e Xantipo, filhos de Péricles. Ela casou-se com Alcibíades.

Seu pai, Hipônico, era da família Cálias-Hipônico, e era filho de Cálias II  e, provavelmente, de Elpinice, filha de Milcíades. 

Hipônico era um homem de grande reputação e influência em Atenas, por causa de sua fortuna.. Uma vez, Alcibíades deu um soco em Hipônico, apenas para fazer graça, por uma aposta que havia feito com seus companheiros; isso foi falado pela cidade, e todos ficaram indignados. Na manhã seguinte, Alcibíades foi até Hipônico, e disse que Hipônico poderia puni-lo da forma que quisesse; Hipônico, porém, além de esquecer a raiva, ainda deu sua filha Hiparete em casamento a Alcibíades.

Hiparete era uma esposa decorosa e apaixonada, mas como Alcibíades se relacionava com cortesãs, ela se mudou para a casa do irmão. Alcibíadas, a princípio, não fez nada, mas, quando Hiparete foi aos magistrados pedir o divórcio, tendo feito isto em pessoa, como mandava a lei, Alcibíades a pegou, e levou-a para casa, e ninguém se opôs. Ela viveu com Alcibíades até sua morte, logo depois, quando Alcibíades estava em Éfeso. De acordo com a lei ateniense, quando uma mulher queria se separar do marido, deveria ir à corte pessoalmente, para que o marido pudesse encontrá-la e tomar posse dela. 

Árvore genealógica incompleta baseada no texto e nos artigos dos seus ancestrais:

Família Cálias-Hipônico
Gregos do século V a.C.
Mulheres da Grécia Antiga
Mulheres do século V a.C.